Le zonage de la France en 354 aires urbaines en 1999, proposé par l'Insee, est fondé sur les données du recensement de 1999. Ce zonage a été remplacé en  par un nouveau zonage, fondé sur les données de 2008 et dit découpage en « aires urbaines 2010 ». Dans le cadre du zonage de 1999, les aires urbaines étaient toutes situées en métropole, la notion d'aire urbaine n'étant pas définie outre-mer. Le zonage de 2010 a intégré l'outre-mer et fortement abaissé le seuil d'emplois nécessaire à la définition d'une aire urbaine.

Les 354 aires urbaines de 1999 

Au total, en 1999, les aires urbaines de France métropolitaine regroupaient  (77 % de la population) sur  (32 % du territoire) et  (38 % du total). Le reste de la population était situé dans l'une des  multipolarisées n'appartement pas spécifiquement à une unique aire (, ) ou l'une des  à dominante rurale (, ).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Aire urbaine (France)
 Aire urbaine
 Unité urbaine
 Liste des aires urbaines de France
 Liste des communes de la France par population
 Liste des unités urbaines de France

Liens externes 
 Insee, Base des aires urbaines
 Insee, Liste et carte des aires urbaines de France en 1999
 Insee, Liste des aires urbaines de France avec les villes les composant, disponible en téléchargement au format texte
 Carte des aires urbaines françaises

Aire urbaine  en France